Die 59. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 2. August bis zum 10. August 1965 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Margaret Smith verteidigte sowohl ihren Titel im Einzel als auch im Damendoppel mit Lesley Turner und gewann auch im Mixed an der Seite ihres Landsmannes Neale Fraser. Im Herrendoppel gab es den ersten rein deutschen Sieg seit 1939 durch Ingo Buding und Christian Kuhnke. Das Damenfinale erreichte Edda Buding. Das Herreneinzel gewann der Südafrikaner Cliff Drysdale. Hier gelangte Christian Kuhnke ins Halbfinale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 31. Juli bis 11. August 1965, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 19. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1965)

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1965